Марулас () — деревня в Греции на Крите. Расположена в 8 километрах юго-восточнее Ретимнона, на высоте 233 метра над уровнем моря. Входит в общину (дим) Ретимни в периферийной единице Ретимни в периферии Крит. Население 486 жителей по переписи 2011 года.

Β Маруласе находятся два кладбища последворцового периода.

B Маруласе находятся также две башни венецианского периода.

Сообщество Марулас 
В местное сообщество Марулас входит деревня Дилофо. Население 547 жителей по переписи 2011 года. Площадь 11,43 квадратных километров.

Население

Примечания 

Населённые пункты нома Ретимни
Археологические объекты на Крите